Spojení písmene E a číslice 20 může mít různé významy:

 Evropská silnice E20
 Lotus E20